Блак () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Блак, Йёрн — датский кёрлингист и тренер.
 Блак Лаурсен, Хелена ({Хелена Блак; род. 1963) — датская кёрлингистка и тренер.